Großsteingrab Goritz ist eine Alternativbezeichnung für folgende Objekte:

 Großsteingrab Groß Ridsenow bei Groß Ridsenow, Wardow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingräber bei Kobrow, bei Kobrow, Wardow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern